Warmness on the Soul — перший EP американської групи Avenged Sevenfold, який був випущений 8 серпня 2001 року.

Треклист 
 Warmness on the Soul — 4:20
 Darkness Surrounding — 4:50
 We Come Out at Night — 4:45
 To End the Rapture — 1:20
 Warmness on the Soul — 4:46

Джерела 
 Warmness on the Soul  Allmusic
 Warmness on the Soul  last.fm

Альбоми Avenged Sevenfold
Музичні альбоми 2003